Филип Сиймур Хофман () е американски театрален и филмов актьор и режисьор, носител на Златен глобус и Оскар, и Бафта. Играе широк спектър от роли и в последните години от живота си вече е един от водещите холивудски актьори. Допадат му роли на малкия човек, на аутсайдер и хулиган.

Биография

Ранен живот 
Майка му е от ирландски произход, начална учителка, запалена по театъра, която по-късно става съдия. Баща му е от немски произход и е работел за Ксерокс. Родителите му се развеждат когато малкият Филип е на 9 години. Като дете той се интересува от спорт- борба и бейзбол, но след като гледа пиесата на Артър Милър „Всички мои синове“ на 12 години, той се „преражда“. На 17 години вече е попаднал в средата, в която ще бъде до края на живота си. Завършва училището по изкуствата в Нюйоркския университет през 1989 година.

Има две сестри и е дин брат.

Личен живот и смърт 
През последните 14 години от живота си той има връзка с дизайнерката на костюми Мими О`Донъл с която има две дъщери и един син. Те се разделят през есента на 2013. За него се знае, че не обича да говори за семейството си публично. както и че не афишира религиозните си или политически виждания.

„Колкото по-малко знаете за мен, толкова по-интересно ще ви бъде да ме гледате“ казва той.

През 2006 в интервю за списание „60 минути“ той разкрива, че е имал проблеми с алкохол и наркотици като студент. „Опитах всичко и всичко ми хареса“ си признава той. Въпреки че остава далеч от наркотиците за цели 23 години, той пак се връща към старите навици и през 2013 влиза в рехабилитационен център за 10 дни.

На 2 февруари 2014 г. приятелят му Дейвид Бар Кац го открива мъртъв в банята на апартамента му в Ню Йорк, като по-късно става ясно, че причината е смъртоносна комбинация от хероин, кокаин, амфетамин и бензодиазепин. 

Наследството на Хофман се оценява приблизително на $35 млн. и се наследява от майката на децата му Мими О`Донъл.

Ксан Брукс от "Гардиън" обобщава "Талантът му беше да вземе изкривената реалност и да я облагороди"

Филмография

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 

 
 
 Филип Сиймур Хофман  Биография

Американски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Починали в Ню Йорк